Shilluk peut désigner :
les Shilluk, un peuple du Soudan du Sud
le shilluk, une langue nilo-saharienne parlée par ce peuple
une monarchie traditionnelle, Shilluk (monarchie)